Jméno a příjmení Karel Konrád je společné několika významným osobnostem:

 Karel Konrád (kněz) (1842–1894) – český hudební historik a znalec duchovní hudby
 Karel Konrád (novinář) (1899–1971) – český spisovatel a novinář